O Campeonato Sergipano de Futebol Juniores, também conhecido como Campeonato Sergipano Sub-20, é uma competição futebolística realizada pela FSF, que conta com a participação de jogadores de até 20 anos de idade.

Participantes
Participam da competição, todos os clubes que estiverem participando do Campeonato Sergipano de Futebol profissional da primeira divisão.

Lista de campeões

Por equipe

Ver também 
 Campeonato Sergipano
 Copa Governo do Estado de Sergipe

Ligações externas 
 
 
 

 
Competições de futebol de categorias de base de Sergipe